Гольцы () — род лучепёрых рыб подсемейства лососёвых семейства лососёвых.

Виды 
 Salvelinus agassizii — серебристый голец, или голец Агассица
 Salvelinus albus — белый голец
 Salvelinus alpinus — арктический голец
 Salvelinus alpinus alpinus
 Salvelinus alpinus erythrinus — даватчан
 Salvelinus alpinus orientalis — восточносибирский голец, иногда рассматривается как вид
 Salvelinus alpinus andriashevi — чукотский голец, иногда рассматривается как вид
 Salvelinus anaktuvukensis — эскимосский голец
 Salvelinus boganidae — боганидская палия (боганидский голец)
 Salvelinus colii — ирландский голец
 Salvelinus confluentus — большеголовый голец
 Salvelinus curilus
 Salvelinus czerskii — голец Черского
 Salvelinus drjagini — голец Дрягина
 Salvelinus elgyticus — малоротая палия
 Salvelinus fimbriatus
 Salvelinus fontinalis — американская палия, или американский голец
 Salvelinus gracillimus
 Salvelinus grayi
 Salvelinus gritzenkoi
 Salvelinus inframundus
 Salvelinus jacuticus — якутский голец
 Salvelinus killinensis
 Salvelinus krogiusae
 Salvelinus kronocius — длинноголовый голец
 Salvelinus kuznetzovi
 Salvelinus lepechini — палия
 Salvelinus leucomaenis — кунджа
 Salvelinus levanidovi — голец Леванидова
 Salvelinus lonsdalii
 Salvelinus mallochi
 Salvelinus malma — мальма
 Salvelinus maxillaris
 Salvelinus murta
 Salvelinus namaycush — озёрный голец-кристивомер, американская озёрная палия
 Salvelinus neiva — нейва
 Salvelinus obtusus
 Salvelinus perisii
 Salvelinus profundus
 Salvelinus scharffi
 Salvelinus schmidti — голец Шмидта
 Salvelinus struanensis
 Salvelinus taimyricus — таймырский голец
 Salvelinus taranetzi — голец Таранца
 Salvelinus thingvallensis
 Salvelinus tolmachoffi — есейская палия
 Salvelinus trevelyani
 Salvelinus umbla
 Salvelinus willoughbii
 Salvelinus youngeri

Примечания

Литература